Gabrovka je ime dveh naselij:
 Gabrovka pri Zagradcu, v občini Ivančna Gorica,
 Gabrovka, Litija, v občina Litija.